Шумиха:
 Шуми́ха (разг., неодобр.) — постоянное оживлённое обсуждение чего-либо; толки, разговоры по поводу чего-либо, часто — раздуваемые искусственно.
 Шумиха (устар.) — тонкие листы кровельного железа или накладного серебра и золота.

Топонимы

Населённые пункты 
 Шумиха — город в Курганской области.
 Шумиха — село в Алтайском крае.
 Шумиха — упразднённый посёлок в Солтонском районе Алтайского края.
 Шумиха — деревня в Красноярском крае.
 Шумиха — посёлок в Пермском крае.
 Шумиха — деревня в Псковской области.
 Шумиха — деревня в Свердловской области.

Железнодорожная станция 
 Шумиха — железнодорожная станция Курганского региона ЮУЖД, расположена в одноимённом городе.

Реки 
 Шумиха (нижний приток Томи) — река в Кемеровской и Томской областях.
 Шумиха (верхний приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Шумиха (приток Кузеевой) — река в Красноярском крае.
 Шумиха (приток Иркута)
 Шумиха (приток Енисея)
 Шумиха (приток Кирели)
 Шумиха (приток Кана)
 Шумиха (приток Лены)
 Шумиха (приток Мегры)
 Шумиха (приток Подкаменной Тунгуски)
 Шумиха (приток Теи)
 Шумиха (приток Усолки)
 Шумиха (река, приток озера Байкал)
 Шумиха (река, приток озера Синара)

Разное 
 Шумиха — фильм, чёрно-белая музыкальная мелодрама 1933 года.
  — серия книг.

Примечания